La stagione 2007 è stata la quindicesima edizione della J.League Division 1, massimo livello del campionato giapponese di calcio.

Squadre partecipanti

Squadra campione

Classifica finale

Legenda:
      Campione del Giappone e ammessa alla AFC Champions League 2008
      Ammesse alla AFC Champions League 2008
      Retrocessa in J.League Division 2 2008

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica dei marcatori

Voci correlate
J.League Division 2 2007
Japan Football League 2007
Coppa Yamazaki Nabisco 2007
Coppa dell'Imperatore 2007

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007